Hutchison 3G UK Limited, més simplement coneguda com 3 UK o Three UK, és un proveïdor de serveis d'Internet i telecomunicacions britànic amb seu actualment a Reading, Anglaterra. És una filial de CK Hutchison Holdings, que opera sota la marca global "3". Three és el quart operador de xarxa mòbil més gran del Regne Unit, amb 13,3 milions de subscriptors al juliol del 2020.

La companyia es va llançar el 3 de març de 2003 com la primera xarxa comercial 100% 3G del Regne Unit. Proporciona serveis 3G, 4G i 5G (determinades àrees) mitjançant la seva pròpia infraestructura de xarxa.

Referències

Enllaços externs 
 

Telefonia
Empreses de telecomunicacions
Empreses del Regne Unit